La Criée centre d’art contemporain est situé à Rennes, France.

Présentation 
Centre d’art contemporain conventionné, fondé en 1986 et en régie municipale depuis 1999, cet équipement culturel de la ville de Rennes propose une programmation ambitieuse, où se croisent des projets artistiques aux esthétiques multiples qui répondent à des enjeux et des objectifs de pratiques d'exposition, de recherche, de rayonnement international et d'inscription durable sur les territoires.

Avec ses quatre plates-formes de création (Art au centre – Prospectives – Des Rives Continentales – Territoires en création), La Criée propose aux publics l'expérience de l'ouverture artistique par la mise en place d'expositions, de résidences d'artistes, l'organisation de colloques, séminaires, ateliers, rencontres ainsi que la publication d'ouvrages collectifs et/ou monographiques...

La Criée est un centre d'art contemporain volontaire et prospectif dans son dévouement à la recherche, la production, la présentation et la diffusion d'œuvres d'artistes innovants. Il bénéficie du label "centre d'art contemporain d'intérêt national".

Les locaux du centre d’art sont situés dans l’ancienne criée aux poissons des halles centrales de Rennes, dans le centre-ville.

Directions 
 1986-1994 : Yannick Miloux
 1996-1999 : Frac Bretagne
 1999-2011 : Larys Frogier
 2012- : Sophie Kaplan

Expositions 
 1992
 Yvan Salomone, (DEHORS)
2008
 Christelle Familiari, Flasques
 Laurent Duthion, Coefficients de réalités
 Gianni Motti, Think Tank
 Claire Daudin, Julien Duporté, Estrella Estevez, Aline Morvan, Julien Quentin, Risk
 Angela Ferreira, Hard Rain Show
2009
 Marcel Dinahet, 1=3
 Hubert Czerepok, Devil’s island
 œuvres récentes du fonds communal d’art contemporain de la ville de Rennes, L’ombre, le reflet, l’écho
 François Seigneur, Des ordres
2010
 Julie C. Fortier, Cinéma-maison
 Damien Marchal, Garbage truck bomb
 Exposition collective, Brouillon.
 Cyrille André, En transit
2011
 Olga Kisseleva, Divers faits
 Jeff Guess, Jeff Guess
 Yang Jiechang, Stranger than paradise.
 Vlad Nanca, Daniel Knorr, Mircea Nicolae, Democ(k)racy 1
 Benoît Laffiché, Déplier
 Thierry Micoin, Men at work, go slow
2012
 Boris Mikhailov, Salt lake
 Allan Sekula, The dockers’ museum
 Romain Louvel L'Exposition
 Pratchaya Phinthong sleeping sickness
2013
 Exposition collective A.C.T. Democ[k]racy, Two Lines of Life 
 Lutz & Guggisbgerg, La Forêt
 Mahony, Slow Season
2013-2014 Saison Courir les Rues
 Jan Kopp (artiste associé à la saison), Un Grand ensemble
 Ziad Antar, Safe Sounds
 Exposition collective, Les Horizons
 Amalia Pica, One Thing After Another
2014-2015 Saison Battre la Campagne
 Gareth Moore, Household Temple Yard
 Exposition collective, a l l e r dehors
 Yves Chaudouët (artiste associé à la saison), La table gronde
 Jérémie Gindre, Camp Catalogue
2015-2016 Saison Fendre les flots
 Runo Lagomarsino, They Watched us for a Very Long Time
 Exposition collective, L'épais réel
 Ariane Michel (artiste associée à la saison), La Rhétorique des marées, vol. 2
 Joana Escoval, Lichens Never Lie
2017-2018 Saison Alors que j’écoutais moi aussi […]

 Exposition collective, Alors que j’écoutais moi aussi David, Eleanor, Mariana, Jean, Mark, Genk, David, Daphne, Pierre, Shima, Simon, Zin, Christian et Virginie
 Félicia Atkinson (artiste associée à la saison), Spoken Word
Julien Bismuth, Sibyl Sybil
Yann Sérandour, Pièces pour clavecin

Éditions 
Livres d'artistes
 Adel Abdessemed 
 Marika Bührmann 
 Jocelyn Cottencin 
 Anne Durez 
 Laurent Duthion 
 Nikolas Fouré 
 Mathieu Harel-Vivier 
 Alexandre Perigot 
 Barthélémy Toguo 
 David Zérah
 
Monographies
 Adel Abdessemed 
 Monika Brugger 
 Jota Castro 
 Catherine Contour 
 Russell Crotty 
 Hubert Czerepok 
Marcel Dinahet
 Georges Dussaud 
 Angela Ferreira 
 Yann Lestrat 
 Jean-Luc Moerman 
 Alexandre Perigot 
 Paola Pivi 
 Sébastien Reuzé 
 Allan Sekula 
 Yvan Salomone
 Charles Sandison 
 Emmanuelle Villard 
 Wang Du

Notes et références

Liens externes 
Site officiel
 Page consacrée à la Criée sur le site du CNAP

Centre d'art contemporain
Musée à Rennes
Art à Rennes